Гришаев — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Гришаев, Александр Викторович (род. 1972) — российский преступник.
 Гришаев, Андрей Робертович (род. 1978) — русский поэт.

Б 
 Гришаев, Борис Андреевич (1930—1999) — советский легкоатлет.

В 
 
 Гришаев, Владимир Фёдорович (1951—1999) — русский витражист, график, живописец, монументалист.
 Гришаев, Виктор Иванович (1909—1980) — Герой Советского Союза.

И 
 Гришаев, Иван Ильич (1922—2009) — Герой Советского Союза.
 Гришаев, Илья (род. 1984) — российский художник.

С



См. также 
 Гришай